De vlag van San José (Costa Rica)
  De vlag van San José (Uruguay)